

Трестієнь () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пирсков.
 Трестієнь () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Тимбоєшть.
 Трестієнь () — село у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Улмі.

Трестієнь () — село у Бричанському районі.